O evento florete por equipes masculino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2018 foi disputado nos dias 26 e 27 de julho.

Medalhistas
A decisão re-editou o embate entre Itália e Estados Unidos, terminando com vitória dos italianos por 45-34. Este resultando fez com que a Itália conquistasse a medalha de ouro pela terceira vez consecutiva, enquanto os americanos terminaram novamente com a prata. Na decisão pelo bronze, os russos triunfaram sobre os coreanos e completaram o pódio.

Resultados

Fase classificatória

Posicionamento

Disputa do 5.º-7.º lugar

Disputa do 9.º-16.º lugar

Disputa do 13.º-16.º lugar

Ligações externas
 
 

Florete por equipes masculino